Якщо це заради тебе, то не важливо як далеко () — комедійно-романтична яой-манґа, намальована манґакою під псевдонімом Накамура Асуміко, про досить незвичні стосунки між поліцейським і злочинцем.

Сюжет 
Весела, комедійна історія стосунків офіцера поліції і злочинця, за яким він гнався. Багато гумору, трохи яою і безліч емоцій. Досить проста мальовка мангаки Накамури-сенсея але і дуже вдалі жарти. В манзі також присутні і еротичні сцени.

Персонажі 
 Нанамі Йоічі — злочинець. Темне довгувате волосся. Має пірсинґ у лівій мочці вуха.
 Такачіхо-сан — поліцейський; світле волосся, носить окуляри для зору.

Див. також 
 Сьонен-аі
 The Window Cleaner and the Director
 Hana Koi
 Яой

Посилання 
 Манґа на сайті «anitube.in.ua»
 Манґа на сайті «uanime.org.ua» 

Манґа жанру яой
Аніме та манґа на ЛГБТ-тематику
Аніме та манґа в жанрі сьонен-ай